«Конкордия» — название футбольных клубов:
*  () — бразильский футбольный клуб из Конкордии, штат Санта-Катарина.
  () — бразильский футбольный клуб из Конкордии, штат Санта-Катарина.
 «Конкордия» — польский футбольный клуб из города Пётркув-Трыбунальский.
  — польский футбольный клуб из города Кнурув.
 «Конкордия» — румынский футбольный клуб из города Кьяжна.
 «Конкордия» — хорватский футбольный клуб из Загреба.
 «Конкордия» — швейцарский футбольный клуб из Базеля, обладатель кубка Швейцарии 1911 года.

См. также 
  () — бразильский мини-футбольный клуб из Конкордии, штат Санта-Катарина.